Gabriel Silva Santos – nuotatore brasiliano
 Gilmar Silva Santos – calciatore brasiliano
 Hélder Silva Santos – calciatore brasiliano
 Hugo Guimarães Silva Santos Almeida – calciatore brasiliano
 Jair Silva Santos – ex calciatore brasiliano
 John Lennon Silva Santos – calciatore brasiliano
 Paulo Jorge Silva Santos – ex calciatore portoghese

Pagine correlate
 Da Silva Santos